Leopold II van België, tweede Belgische koning
 Standbeeld van Leopold II (Ducaju)
 Ruiterstandbeeld van Koning Leopold II in Oostende